Joseph Strutt kan syfta på:

 Joseph Strutt (konstnär) (1749–1802), engelsk konstnär och samlare
 Joseph Holden Strutt (1758–1845), brittisk militär och politiker
 Joseph Strutt (filantrop) (1765–1844), brittisk industriman och filantrop